Thirteen at Dinner ist der Originaltitel von:
 Dreizehn bei Tisch, Kriminalroman von Agatha Christie aus dem Jahr 1933
 Mord à la Carte, britische Verfilmung dieses Romans von Lou Antonio aus dem Jahr 1985